Феклистовка () — село в Зыряновском районе Восточно-Казахстанской области Казахстана. Административный центр Северного сельского округа. Код КАТО — 634853100.

Население 
В 1999 году население села составляло 708 человек (341 мужчина и 367 женщин). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 403 человека (209 мужчин и 194 женщины).

Географическое положение 
Находится в 45 км к востоку от Усть-Каменогорска и в 140 км к западу от Зыряновска.

История 
Феклистовка была заложена в 1763 году как казачий редут Иртышской линии между Усть-Каменогорской и Бухтарминской крепостями.

В настоящее время в Феклистовке имеется казахско-русская средняя школа, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, почтовое отделение. Феклистовка — центр Северного сельского округа.

На личном подворье крестьяне выращивают свиней, КРС, птицу, овец и коз.

Уроженцы 
 А. В. Сумин — участник Великой Отечественной Войны, Герой Советского Союза.

Примечания

Ссылки 
 Очерки истории Рудного Алтая. - Усть-Каменогорск, 1970, 193 С.

Населённые пункты Алтайского района (Восточно-Казахстанская область)